Severus (latinsky vážný, přísný) je latinské (římské) osobní jméno. Toto jméno mělo větší množství osob:

jako součást jména římských císařů
 Septimius Severus, římský císař v letech 193–211, zakladatel severovské dynastie
 Alexander Severus, římský císař v letech 222–235
 Flavius Severus, římský císař v letech 306–307
 Libius Severus, západořímský císař v letech 461–465

jako cognomen

 Albius Severus, římský důstojník (imperiální éra)
 Aulus Caecina Severus, římský politik a voják
 Caedicius Severus, římský důstojník (imperiální éra)
 Cuspidius Flaminius Severus, římský guvernér
 Didius Severus, římský důstojník (imperiální éra)
 Decimus Rupilius Severus, římský consul suffectus, kolem roku 155
 Gaius Aemilius Severus Cantabrinus, římský consul suffectus, kolem roku 192
 Gaius Claudius Severus, římský consul suffectus 112
 Gaius Iulius Severus (konsul kolem roku 138), římský politik
 Gaius Iulius Severus (konsul kolem roku 155), římský politik
 Gaius Iulius Statius Severus, římský consul suffectus, kolem roku 154
 Gaius Quintius Severus, římský důstojník (imperiální éra)
 Gaius Saenius Severus, římský consul suffectus, kolem roku 126
 Gaius Septimius Severus Aper, římský konsul, kolem roku 207
 Gaius Valerius Severus, římský konsul, kolem roku 124
 Gaius Vettennius Severus, římský consul suffectus, kolem roku 107
 Gnaeus Claudius Severus, římský politik a senátor, kolem roku 137
 Gnaeus Claudius Severus, římský politik a senátor, kolem roku 235
 Gnaeus Claudius Severus Arabianus, římský politik, senátor a filosof
 Gnaeus Minicius Faustinus Sextus Iulius Severus, římský senátor, consul suffectus, místodržitel a vojevůdce
 Lucius Aburnius Severus, římský důstojník (imperiální éra)
 Lucius Domitius Severus, římský důstojník (imperiální éra)
 Lucius Dunius Severus, římský místodržitel
 Lucius Catilius Severus, římský politik, praděd císaře Marca Aurelia
 Lucius Iulius Titus Statilius Severus, římský consul suffectus, kolem roku 155
 Quintus Varius Severus Hibrida, římský tribun
 Sextus Graesius Severus, římský důstojník (imperiální éra)
 Tiberius Claudius Severus Proculus, římský konsul, kolem roku 200
 Tiberius Oclatius Severus, římský consul suffectus, kolem roku 160
 Titus Cominius Severus, římský centurio (imperiální éra)
 Titus Hoenius Severus, římský consul
 Titus Hoenius Severus, římský consul suffectus
 Titus Iunius Severus, římský consul suffectus (154)
 Titus Iunius Severus, dalmatský prefekt
 Titus Mestrius Severus, římský důstojník (imperiální éra)
 Titus Murrenius Severus, římský consul suffectus, kolem roku 202
 Titus Nasennius Severus, antický římský toreut
 Titus Statilius Severus, římský konsul, kolem roku 171

další osoby
 Cornelius Severus, římský básník
 Emmanuel von Severus (1908-1997), německo-rakouský benediktinský mnich z opatství Maria Laach
 sv. Severus z Ravenny († 344?), ravennský biskup, světec
 Severos, starověký filozof
 Severus (velitel armády), magister militum za Constantia II.
 Severus Neapolský (4. století, † 409?), biskup neapolský, sv
 Sulpicius Severus (~ 363–420 / 425), životopisec sv. Martina z Tours
 Severus Trevírský, biskup trevírský
 Severus Minorský, biskup menorský (počátek 5. století)
 Severus z Antiochie (~ 456-538), patriarcha Antiochie
 Severos (Savirus) ibn al-Mukaffá, koptský biskup a spisovatel
 Severus (Šebíř) Pražský (1030-1067), pražský biskup
 Sibylle Severusová, pseudonym Sibylle Obrist-Strengové (* 1937), švýcarská houslařka a spisovatelka

Související články 

 Kostel svatého Severa
 Severus Snape, postava z románů Harryho Pottera

Rozcestníky - jméno
Rozcestníky - příjmení
Starověká římská jména